Kabelka může být:

 Kabelka – středně velké až velké zavazadlo, příp. módní doplněk

příjmení
 Jiří Kabelka (1925–???) – český a československý politik
 Zdeněk Kabelka (1951–2014) – český lékař, pediatr a otorhinolaryngolog
 Žofie Kabelková (* 1983) – česká písničkářka a zpěvačka